Го, Guo:

 Го — традиционная стратегическая настольная игра, возникшая в древнем Китае.
  — японская мера площади и объёма (см.: Японская система мер).
 Го (Guo 锅) — кастрюля (вок).

Топоним 
 Го (река) — река в Японии, протекающая по территории префектур Хиросима и Симанэ.
 Го (Guó 虢) — название ряда вассальских государств в эпоху Чжоу, например  и  西虢. См. также другие варианты в :zh:虢国

Персоналии 
 Го (фамилия):
 Го, Ариса (род. 1987) — японская конькобежка.
 Го Можо (; при рождении Го Кайчжэнь, ); псевдоним — Го Дин-тан; 1892—1978) — китайский писатель, поэт, историк, археолог и государственный деятель, первый президент Академии Наук КНР.
 Го Сян (, Го Цзысюань, ; 252—312) — древнекитайский философ времён династии Западная Цзинь.

 Го Чок Тонг — бывший премьер-министр Сингапура (1990—2004).
  — второй вице-премьер Сингапура (1973—1984).
  — известный сингапурский музыкант.
 Го Сэйгэн (Wu Qingyuan, 呉清源; 1914) — выдающийся японский игрок в го китайского происхождения.
 Го, Франсуа Жюль Эдмон (Got; 1822—1901) — французский актёр театра Комеди-Франсэз.

См. также 
 Go (значения)
 Гражданская оборона
 Гоу-гоу
 Го Шоу-Дзин
 Го Цзе